Европско првенство у одбојци 1993. је било 18. по реду Европско првенство које се од 24. септембра до 2. октобра одржавало у Чешкој. Титулу је освојила репрезентација Русије.

Групе

Први круг

Група А - Брно

Група Б – Злин

Финални круг

5.–8. место 
 Место одигравања: Брно

5.–8. место

1.–4. место 
 Место одигравања: Брно

1.–4. место

Коначан пласман

Спољашње везе 
 Резултати 

Европска првенства у одбојци за жене
Одбојка у 1993.